John Nilsson kan avse:

 John Nilsson (1898-1974), svensk präst och författare
 John "Jompa" Nilsson (1908–1987), svensk landslagsman i ishockey, bandy och fotboll
 John "Long-John" Nilsson (1905–1978), svensk fotbollsspelare
 John O. Nilson (1855–1938), svensk affärsman och entreprenör
 John Peter Nilsson (född 1957) – en svensk konstvetare